

Віллінгтон — місто, штат Коннектикут
 Віллінгтон — переписна місцевість, штат Південна Кароліна